Elin Pelin (bulgariska: Елин Пелин) är en distriktshuvudort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Elin Pelin och regionen Sofijska oblast, i den västra delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia. Elin Pelin ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Elin Pelin är varierad. Den högsta punkten i närheten är Murgasj,  meter över havet,  km norr om Elin Pelin. Elin Pelin är det största samhället i trakten. 

Trakten runt Elin Pelin består till största delen av jordbruksmark. Runt Elin Pelin är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sofijska oblast
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll